Il doppio del torneo di tennis Cesena Championship 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Catherine Suire e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale Sabine Appelmans e Raffaella Reggi per walkover.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans /  Raffaella Reggi (finale)
 Sandra Cecchini /  Petra Langrová (quarti di finale)

 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (campionesse)
 Laura Garrone /  Laura Golarsa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cesena Championship 1992